Хорбах може бити:

 Хорбах (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хорбах (Зимертал), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хорбах (Палатинат), општина у округу Југозападни Палатинат, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.